

Уметбаєво — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Уметбаєво — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Уметбаєво — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан